Imran Polutak is a Bosnian professional basketball player born on July 9, 1996 in Aarau, Switzerland.  He is a 2.10m tall power forward and center currently playing for KK Alkar Sinj of the Croatian basketball league.